

Llocs 
 Stavros (Khanià), poble i platja de Creta, Grècia
 Stavros (Grevena), una ciutat i municipi de Macedònia Occidental, Grècia
 Stavros (Ítaca), un poble de l'illa d'Ítaca, Grècia
 Stavros (Karditsa), la seu de l'antic municipi Kampos, Karditsa, Grècia
 Stavros (Larissa), un poble d'Enippeas, Grècia
 Stavros (Tessalònica), un poble i una comunitat del municipi de Volvi a Grècia

Altres llocs 
 Reserva de Stavros, una reserva natural situada a Essex (Massachusetts)

Altres usos 
 Stavros (nom)
 Stavros S Niarchos, un gran vaixell britànic
 Stavros i Stavros II, pel·lícules pornogràfiques de Mario Salieri

Vegeu també 
 Stavro, nom i cognom